Sextus Iulius Caesar ist der Name folgender Personen:

* Sextus Iulius Caesar (Prätor 208 v. Chr.), römischer Politiker
 Sextus Iulius Caesar (Konsul 157 v. Chr.), römischer Politiker
 Sextus Iulius Caesar (Prätor 123 v. Chr.), römischer Politiker
 Sextus Iulius Caesar (Konsul 91 v. Chr.) (vor 130 v. Chr.–90/89 v. Chr.), römischer Politiker 
 Sextus Iulius Caesar (Quästor 48 v. Chr.) (vor 78 v. Chr.–46 v. Chr.), römischer Politiker und Militär